Dumitra ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Dumitra (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Dumitra (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud